Heidenau kan syfta på

Tyskland
Heidenau, Niedersachsen – en kommun i Landkreis Harburg i Niedersachsen
Heidenau, Sachsen – en stad i Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge i Sachse